Alslevgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Alslevgård (Sønder Alslev Sogn) – landbrugsejendom i Sønder Alslev Sogn, Guldborgsund Kommune
 Alslevgård (Alslev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Alslev Sogn, Faxe Kommune